Jacob Aksglæde Petersen (født i 1991 på Fyn), bedre kendt under pseudonymet Aksglæde, er en dansk sanger og sangskriver, der er bedst kendt for hans Indiepop numre Fantomfølelser og Giv Lys Igen. Han debuterede i 2016 med hans af EP Aksglæde og udgav hans debutalbum Ting Ændrer Sig i 2020. Senest udgav han albummet All-in (Del 1) i 2022.

En lang række af Aksglædes musik er produceret og skrevet i samarbejde med Karl-Frederik Reichhardt. Aksglæde er desuden signet til pladeselskabet disco:wax.

Opvækst og privatliv 
Aksglæde voksede op i et rækkehuskvarter i Hjallese på Fyn, hvor han gik på Hjalleseskolen. Han beskriver sin opvækst som tryg og glad, og fortæller ligeledes i podcasten "Bajer & Brunsviger", at hans forældre holdt af musik og at dette derfor altid var en del af hans opvækst. Dog var det først i begyndelsen af hans teenageår, at Aksglæde selv begyndte at spille musik, hvilket ledte til at han senere begyndte at skrive sange. 

Aksglæde flyttede som 21-årig til København og bor stadig i byen. Han har ydermere gået på Rytmisk Musikkonservatorie, men droppede ud af uddannelsen i 2019.

Diskografi

Aksglæde

Album 
Ting Ændrer Sig (2020)

All-in (Del 1) (2022)

EP´er 
Aksglæde (2016)

Fortrudte Fortielser (2017)

Hvorfor Kom Du Overhovedet? (2019)

Singler 
Fantomfølelser (2016)

Næste Sommer (2017)

Under Pres (2017)

Kender Du Det (2018)

PromilleRomantikken (2018)

Bare I Nogle Timer (2018)

Hvis Du Bare Havde Sagt Noget (2019)

Det Værste Det Bedste (2019) 

Halvgud (2020)

Giv Lys Igen (2020)

Passager (2021)

I Nat (2021)

10-meteren (2021)

Kilder og henvisninger

Musikere fra Danmark